Pieter Stevens (kunstschilder) (ca. 1567-1624), Zuid-Nederlands kunstschilder
Pieter Stevens (kunstverzamelaar) (ca. 1590-1668), Zuid-Nederlands handelaar en kunstverzamelaar